Premisse (logica)

 Hypothese
 Premisse (scenarioterm)